Le guerre russo-persiane furono una serie di conflitti combattuti tra l'Impero russo e la Persia, nel XVIII e XIX secolo, tutti con esito favorevole per l'impero russo.

I più importanti di essi furono:

Guerra russo-persiana (1722-1723)
Guerra russo-persiana (1796)
Guerra russo-persiana (1804-1813)
Guerra russo-persiana (1826-1828)

Collegamenti esterni